Municipio de Buffalo Hart puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Buffalo Hart (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Sangamon.
 Municipio de Buffalo Hart (Misuri), un municipio ubicado en el condado de McDonald.